Podobedowa ist der Familienname folgender Personen:

 Olga Iljinitschna Podobedowa (1912–1999), sowjetisch-russische Kunsthistorikerin 
 Swetlana Podobedowa (* 1986), russisch-kasachische Gewichtheberin